Éric Raymond (né le  à Montréal au Canada) est un gardien de but professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière 
Il débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en jouant pour le Titan de Laval avec lequel il gagne la Coupe du président en 1989.

En 1993, il fait ses débuts professionnels dans la Ligue internationale de hockey avec les Lumberjacks de Cleveland et dans la Ligue centrale de hockey pour les Oilers de Tulsa. Il ne parvient pas à jouer dans la Ligue nationale de hockey. En 1994-1995, il fait ses débuts dans la Ligue américaine de hockey pour les Americans de Rochester mais encore une fois, il ne s'impose pas.

Il quitte l'Amérique du Nord en 1996 pour rejoindre le championnat anglais pour une saison puis le championnat de France. En 1997, il signe pour la première fois avec les Dragons de Rouen et son équipe finit quatrième du championnat. Il change alors de club pour la saison suivante et rejoint les Orques d'Anglet pour quatre saisons. Avec les Orques, il finit second en 2001 en perdant en finale conter les Dragons.

Il rejoint son ancienne équipe des Dragons en 2002 et remporte sa première Coupe Magnus à la fin de l'année. Il quitte la France à la fin de la saison 2004-2005 pour rejoindre le deuxième division allemande et l'équipe du ESC Moskitos Essen. L'équipe finit à la dernière place et il revient en France.

Au cours de la saison 2006-2007, il joue pour les Gothiques d'Amiens. L'équipe perd en quart de finale de la Coupe Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989 || Canadien de Montréal-Bourassa || LHJMQ || 19 || || || || || || 3,74 || || || || 4 || - || - || - || - || 3,14 || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Titan de Laval || LHJMQ || 37 || || || || || || 3,57 || 88,2 || || || 10 || - || - || - || - || 2,27 || 91,7 || - || -
|-
| 1990-1991 || Titan de Laval || LHJMQ || 58 || 31 || 22 || 3 ||  || 188 || 3,3 || 88,1 || 1 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Titan de Laval || LHJMQ || 38 ||  ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Collège Français de Verdun || LHJMQ || 50 ||  ||  ||  ||  || 167 || 3,41 ||  || 2 || 4 || 19 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1992-1993 || Fury de Muskegon || CoHL || 19 || 11 || 5 || 2 ||  || 77 || 4,21 || 87 || 0 || 0 || 4 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 2
|-
| 1992-1993 || Oilers de Tulsa || LCH || 3 || 2 || 1 || 0 || 181 || 12 || 3,98 || 87,9 || 0 || 0 || 0 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1992-1993 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 3 || 0 || 3 || 0 || 180 || 16 || 5,33 || 87,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Canadiens de Fredericton || LAH || 4 || 2 || 2 || 0 || 200 || 9 || 2,7 || 90,7 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1993-1994 || Thunderbirds de Wheeling || ECHL || 30 || 14 || 9 || 6 ||  || 99 || 3,58 || 90,3 || 0 || 4 || 9 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 2
|-
| 1994-1995 || Americans de Rochester || LAH || 29 || 13 || 10 || 4 ||  || 92 || 3,47 || 89,1 || 0 || 6 || 5 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1994-1995 || Smoke de Brantford || CoHL || 3 || 3 || 0 || 0 || 180 || 5 || 1,67 || 94,9 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1995-1996 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 8 || 2 || 5 || 0 || 390 || 26 || 4 || 88,4 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Blizzard de Huntington || ECHL || 35 || 13 || 15 || 5 ||  || 121 || 3,62 || 89,1 || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Manchester Storm || BHL || 11 ||  ||  ||  || 610 || 34 || 3,09 || 91,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Dragons de Rouen || Élite || 49 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Orques d'Anglet || Élite || 36 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Orques d'Anglet || Élite || 35 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || Dragons de Rouen || Super 16 || 31 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || Dragons de Rouen || Super 16 || 23 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6 || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 2004-2005 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 28 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4
|-
| 2005-2006 || ESC Moskitos Essen || 2. Bundesliga || 27 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 26 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1972
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Titan de Laval
Joueur du Collège Français de Verdun
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Thunderbirds de Wheeling
Joueur du Smoke de Brantford
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Blizzard de Huntington
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur du Manchester Storm (1995-2002)
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur du Amiens hockey élite